Dit was de 39ste en laatste editie van de Beker der Bekerwinnaars en deze serie werd gewonnen door het Italiaanse Lazio Roma in de finale tegen het Spaanse RCD Mallorca. De club kon het seizoen erna zijn titel niet verdedigen want de bekercompetitie fuseerde met de UEFA Cup en kreeg de naam UEFA Cup met ingang van seizoen 1999/2000.

Voorronde

Eerste ronde

Tweede Ronde

Kwartfinale

Halve Finale

Finale

Externe links 
 1998-99 competitie op de UEFA website
 Resultaten op Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Europacup II
Europacupvoetbal 1998/99